Jafar Djabouro Moumouni (1982. november 19. –) togói labdarúgóhátvéd.

Források 

1982-ben született személyek
Togói labdarúgók
Az FC Wangen bei Olten labdarúgói
Az FC Grenchen labdarúgói
Az SR Delémont labdarúgói
Az FC Concordia Basel labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
A BSC Old Boys labdarúgói
Az FC La Chaux-de-Fonds labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek